Tenisový turnaj WTA Bell Challenge 2011 se konal ve dnech 10. – 17. září v kanadském Québecu v hale na koberci. Odměny činily 220 000 USD.

Premiérový titul ve dvouhře na okruhu WTA získala Barbora Záhlavová-Strýcová, když ve finále zdolala Australanku Erakovicovou 4–6, 6–1, 6–0.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Daniela Hantuchová (čtvrtfinále)
  Lucie Šafářová (2. kolo)
  Tamira Paszeková (semifinále)
  Rebecca Marinová (čtvrtfinále)
  Sofia Arvidssonová (2. kolo)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (vítězka)
  Irina Falconiová (2. kolo)
  Anna Tatišviliová (1. kolo)

Jiné formy účasti 
Následující hráčky obdržely do hlavní soutěže divokou kartu:
  Eugénie Bouchardová
  Marie-Ève Pelletierová
  Aleksandra Wozniaková

Následující hráčky se do hlavní soutěže probojovaly z kvalifikace
  Jelena Bovinová
  Gail Brodsky
  Julie Coinová
  Ashley Weinholdová

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazené páry 
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (vítězky)
  Sofia Arvidssonová /  Marina Erakovićová (1. kolo)
  Michaëlla Krajiceková /  Lucie Šafářová (čtvrtfinále)
  Lindsay Leeová-Watersová /  Megan Moultonová-Levyová (semifinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Tenisový turnaj v Quebecu